Magistère vient du latin magisterium, mot qui désigne la qualité du magister, « celui qui enseigne, le maître ». Il peut désigner : 

 Magistère de l'Église catholique, autorité en matière de morale et de foi de l'ensemble des évêques et spécialement du pape, sur les fidèles catholiques ;
 Magistère, autorité du grand maître, donnée par sa fonction, sur les membres de certains ordres religieux militaires comme l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre Teutonique ou l'ordre souverain de Malte.

 Magistère, diplôme universitaire français (délivré entre 1985 et 2002), remplacé depuis la réforme LMD par un diplôme d'université (DU) obtenu à la suite d'enseignements complémentaires au cursus de licence L3 et master.

Voir aussi